L’édam est un fromage néerlandais.
 Edam est une ville de la Hollande-Septentrionale d'où est issu le fromage du même nom.

Toponyme 

 Edam, village situé au Saskatchewan ;

Voir aussi 
 Edam-Volendam, une commune de la Hollande-Septentrionale

Homonymie de toponyme